Доминиканская Республика принимала участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) впервые за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

Страны на летних Олимпийских играх 1964 года
1960-е годы в Доминиканской Республике